Franciszek Ksawery Martynowski (1848–1896) – dziennikarz, historyk i krytyk sztuki, teoretyk restauracji zabytków, starożytnik
 Franciszek Ksawery Martynowski (1873-1926) – urzędnik, działacz niepodległościowy, sokoli i społeczny